Афричко првенство у атлетици на отворениом је такмичење које се одржава у организацији Конфедерације Афричке Атлетике (КАА). Прво Афричко првенство одржано је у Дакару 1979. У почетку првенство се одржавало у неправилним размацима да би се од 1996 прешло на двогодишње одржавање сваке парне године.

Списак првенстава 

Афричка првенства у атлетици